Hindi peut faire référence à : 

 Rand Hindi (né en 1985), entrepreneur français.
 Wael El Hindi (né en 1980), joueur égyptien de squash.
 Hindi Zahra, de son vrai nom Zahra Hindi (née en 1979), chanteuse franco-marocaine.

 Hindi, une langue indo-européenne.
 Hindi des Fidji, une langue parlée aux Fidji par la plupart des citoyens fidjiens d'origine indienne.